Amt Wiesenburg bezeichnet:
 ein kurfürstlich-sächsisches Amt im Erzgebirge (im heutigen Landkreis Zwickau und Erzgebirgskreis) in der Nachfolge der Herrschaft Wiesenburg, siehe Amt Wiesenburg (Erzgebirge)
 ein brandenburgisches Amt im heutigen Landkreis Potsdam-Mittelmark, siehe Wiesenburg/Mark